Türkiye 1. Ligi 1983/84 was het zesentwintigste seizoen van de Süper Lig.

Kort overzicht van het seizoen
De titel ging voor de zesde maal binnen tien jaar naar Trabzonspor, dat daarmee op gelijke hoogte kwam met Galatasaray SK, dat daarvoor wel 26 seizoenen nodig had. Het zesde kampioenschap van Trabzonspor zou evenwel (voorlopig) het laatste blijken te zijn; het zou na dit seizoen nog 26 jaar duren voor de titel weer buiten İstanbul terecht zou komen. Door de bekerfinale met 2-0 te winnen van Beşiktaş JK pakte Trabzonspor in elk geval z'n tweede (en tot nu doe dus eveneens laatste) dubbel.

Onder de vier gepromoveerde clubs bevond zich één debutant: Denizlispor, dat meteen beslag wist te leggen op de zevende plek. De andere drie promovendi, Orduspor, Gençlerbirliği SK en Fatih Karagümrük SK, keerden na een afwezigheid van 2, 13 resp. 20 jaar terug op het hoogste niveau; alleen Fatih Karagümrük SK redde het niet en degradeerde meteen weer om vervolgens nooit meer terug te keren in de Süper Lig. Zo heb je twee Süper Lig-clubs en zo heb je er geen. En dat is precies wat de stad Adana dit jaar overkwam: zowel Adana Demirspor als Adanaspor degradeerde naar de 1. Lig. Het arme Adana Demirspor kreeg met 9-2 klop van Galatasaray SK, op dat moment de hoogste uitslag ooit en de meest doelpuntrijke wedstrijd in de geschiedenis van de Turkse hoogste voetbaldivisie.

Door de degradatie van Altay SK, een jaar eerder, bleef ook de stad İzmir deze jaargang - voor het eerst - verstoken van voetbal op het hoogste niveau; precies twintig jaar eerder telde de stad nog vijf clubs die uitkwamen in de Süper Lig.

Het kon niet uitblijven: met name Joegoslaven klopten de laatste jaren nadrukkelijk aan de poort en zo kon het gebeuren dat Tarik Hodžić (eigenlijk een Bosniër) van Galatasaray SK de eerste niet-Turkse topscorer van de Süper Lig werd.

Kaart

Eindstand 1983/84

VJ = Vorig jaar; Wed = Wedstrijden gespeeld; W = Winst; G = Gelijk; V = Verlies; + = Doelpunten voor; - = Doelpunten tegen; Saldo = Doelsaldo; Ptn = Punten

Resultaten 1983/84

Degradanten en promovendi 
De promovendi die dit seizoen in de Süper Lig uitkwamen:
 Fatih Karagümrük SK (kampioen A Grubu 1. Lig 1982/83)
 Denizlispor (kampioen B Grubu 1. Lig 1982/83)
 Gençlerbirliği SK (kampioen C Grubu 1. Lig 1982/83)
 Orduspor (kampioen D Grubu 1. Lig 1982/83)
De degradanten van vorig seizoen in de Süper Lig:
 Mersin İdman Yurdu SK (nummer 15 Süper Lig 1982/83)
 Samsunspor (nummer 16 Süper Lig 1982/83)
 Gaziantepspor (nummer 17 Süper Lig 1982/83)
 Altay SK (nummer 18 Süper Lig 1982/83)

Topscorers 1983/84

Externe links
 Statistieken Turks voetbal op de officiële site van de TFF
 Statistieken Turks voetbal op de site mackolik.com
 Statistieken Turks voetbal op de site van de RSSSF
 Statistieken Turks voetbal op de site van Erdinç Sivritepe

Turkse voetbalcompetitie
Competitievoetbal 1983/84